ISO 3166-2:LK — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Шри-Ланке. Стандарт охватывает 9 провинций и 25 округов Шри-Ланки. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Шри-Ланка — LK и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: код области образован односимвольным числом, код округа образован двухсимвольным числом. Геокоды провинций и округов Шри-Ланки являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — LK, присвоенного Шри-Ланке в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Шри-Ланка первого уровня 

Геокоды 9 провинций административно-территориального деления Шри-Ланки.

Геокоды Шри-Ланки второго уровня 
Геокоды 25 округов административно-территориального деления Шри-Ланки.

Геокоды пограничных Шри-Ланке государств 
 Индия — ISO 3166-2:IN (на северо-востоке (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Шри-Ланки

Ссылки 
 
 Геокоды Шри-Ланки 
 Геокоды Шри-Ланки 

2:LK